Danie Visser e Laurie Warder erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme. Visser ha fatto coppia con Jim Grabb e ha perso nel 1º turno contro Sergio Casal e Emilio Sánchez, mentre Warder ha fatto coppia con Brett Steven ma ha perso nel 1º turno contro Goran Ivanišević e Marc Rosset.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale Byron Black e Jonathan Stark.

Teste di serie

  Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
  Byron Black /  Jonathan Stark (finale)
  Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (Campioni)
  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (quarti di finale)
  Luke Jensen /  Murphy Jensen (secondo turno)
  Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (primo turno)
  Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
  Scott Melville /  Gary Muller (primo turno)

  David Adams /  Andrej Ol'chovskij (terzo turno) 
  Ken Flach /  Rick Leach (quarti di finale) 
  Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno) 
  Henrik Holm /  Anders Järryd (terzo turno) 
  Stefan Edberg /  Petr Korda (terzo turno) 
  Hendrik Jan Davids /  Piet Norval (terzo turno) 
  Brad Pearce /  Dave Randall (secondo turno) 
  Wayne Ferreira /  Javier Sánchez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1994